Jacques Develay (?-), est un acteur français.
 Noémie Develay-Ressiguier (1982-), est une actrice française.
 Victor Develay (1828-1902), est un érudit, traducteur, historien et bibliothécaire français.
Patronyme français